— японская кёрлингистка, третий в команде Японии на Олимпийских играх 2010 года.

Биография 
Родилась в спортивной семье, её отец Ёсиюки Омия был вторым в сборной Японии по кёрлингу на Олимпийских играх в Нагано в 1998 году. Младшая сестра Нанами также играет в кёрлинг.

В младших классах Анна училась в школе городка Токоро, потом перешла в школу города Абасири.

Достижения 
 : золото (), серебро (, ); бронза (, ).
 : золото (2008, 2009, 2010, , ), серебро (2011, ), бронза (2012, , , ).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды клуба Аомори.

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу